A Burnt Offering for the Bone Idol () — второй студийный альбом британской фолк-метал-группы Skyclad.

Этот альбом признан журналом DARKER вершиной творчества группы. По мнению источника дебютному альбому недостаёт разнообразия и хитов, а всем последующим — напора трэш-метала. По мнению газеты Zarraza «музыка более зрелая, техника более отточенная, а скрипка и нежный голосок Фрити Дженкинс еще сильнее подчеркивает звуковую мощь Skyclad».

Список композиций 
All music by Steve Ramsey,All lyrics by Martin Walkyier.

Участники записи

Участники группы 
 Graeme English — Bass, Guitars (classical)
 Steve Ramsey — Guitars (lead), Guitars (12 string), Guitars (classical)
 Keith Baxter (R.I.P. 2008) — Drums, Percussion
 Martin Walkyier — Vocals
 Dave Pugh — Guitars (lead)
 Fritha Jenkins — Violin, Mandolin, Keyboards, Vocals (backing)

Прочие 
 Kevin Ridley — Producer, Mixing
 Simon Osborne — Engineering
 Karl-U. Walterbach — Executive producer
 Andreas Marschall — Cover art

Примечания 

Альбомы Skyclad
Альбомы Noise Records